

Стоддард — місто, штат Нью-Гемпшир
 Стоддард — селище, штат Вісконсин